Евлогий е български духовник, архимандрит, деец на българското възраждане в Македония.

Биография 
Архимандрит Евлогий е роден като Спиро Светиев или Светиов (среща се и Цветиов) в град Битоля, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Завършва V клас на Солунската българска мъжка гимназия. Учи в Цариградската духовна семинария, а после следва богословие в Черновиц. По-късно в 1911 година или 1912 година е произведен в архимандритски чин и е назначен за управляващ Солунската епархия на Българската екзархия.

През юни 1911 година подкрепя инициативата за създаване на легална политическа партия на българите в Османската империя - проект, който пропада поради засилването на политическото напрежение и избухването на Балканската война.

По време на Балканската война редовно пише сведения до Христофор Хасапчиев за издевателства на гръцките власти над българското население в Македония. В едно от писмата пише: „Комендантът Мильо, бивш андарт, прославен с опожаряването на Загоричани... понастоящем лично ходил по селата да събира оръжие и да насилва българското население да се откаже от своята националност“.

В донесенията на архимандрит Евлогий до главната квартира на българската войска се казва, че животът на българското население в областите окупирани от сръбски и гръцки войски е непоносим. 

След избухването на Междусъюзническата война е арестуван и качен на кораба „Екатерини“, на борда на който гръцки националисти се гаврят с него и му нанасят побой. Впоследствие е мушкан с щикове и изхвърлен в Бяло море.

На 23 октомври 1913 година „Вечерна поща“ публикува разказ на очевидец на убийството:

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Родени в Битоля
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Възпитаници на Цариградската българска духовна семинария
Загинали през Междусъюзническата война
Членове на Солунската българска община
Архимандрити на Българската православна църква
Възпитаници на Богословския факултет на Черновицкия университет